Пятково — название населённых пунктов в России:
 Пятково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Пятково — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Пятково — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Пятково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Пятково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Пятково — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Пятково — село в Упоровском районе Тюменской области.
 Пятково — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.